Ко́йсуг — топоним:

 Койсуг — посёлок в Азовском районе Ростовской области.
 Койсуг — западный микрорайон города Батайска Ростовской области.
 Койсуг — река, левый приток Дона.

См. также 
 Койсу
 Койсугский